Nilsiä, een voormalige gemeente en stad in het Finse landschap Pohjois-Savo
Nilsia (slak), een geslacht van weekdieren uit de klasse van de Gastropoda (slakken)